Regionalliga 1989/90 steht für:

 Eishockey-Regionalliga 1989/90
 Handball-Regionalliga West 1989/90